Il existe des familles distinctes portant ce patronyme. L'une est subsistante, l'autre est éteinte.

Famille de Gantès (subsistante) 

Ancienne famille de magistrats auprès du Parlement d'Aix et d'officiers de marine, originaire de Cuers, en Provence.

Elle a formé deux branches, dont l'ainée, établie à Aix-en-Provence, est subsistante, tandis que la seconde, établie en Artois, s'est éteinte au début du .

Cette famille originaire du bourg de Cuers, en Provence, part s'installer à Aix-en-Provence en 1557 à la suite d'un mariage.

Au siècle suivant elle occupe des charges au parlement d'Aix.

En 1702 elle obtient une maintenue en la noblesse. Gustave Chaix d'Est-Ange écrit que l'on a cherché à rattacher cette famille à une famille homonyme plus ancienne et que c'est  ainsi qu'elle a pu se faire maintenir noble en 1702.

Elle porte les titres de marquis et de comte (titres de courtoisie).

Famille de Gantes (éteinte) 
Cette famille noble, établie dans le diocèse de Gap et éteinte depuis le , a été présentée faussement comme constituant les premiers degrés de la généalogie de la famille de Gantès subsistante dans les preuves de noblesse que Michel de Gantès (1728) a fournies pour être maintenu en 1702 avec son frère, ainsi que dans divers armoriaux publiés depuis.

En 1757, le sieur Artefeuil a publié une généalogie de la famille  de Gantès (subsistante), reproduite par La Chesnaye-Dubois, établissant une fausse filiation avec cette ancienne famille noble homonyme; il fait de Jacques de Gantes, fils de François Gantes et de Marguerite de Forbin mariés le , le fils de Jean III de Gantes et d'Anne de Forbin, mariés le . Chaix-d'Est-Ange fait l'hypothèse que ces deux auteurs auraient inventé les premiers degrés, car les généalogies retenues pour les preuves commençant avec Jean de Gantes, gouverneur pour les rois Louis XII et François Ier des côtes de Saint-Tropez, Hyères et Toulon, x 1472 avec Isabelle de Raissone. Dans une note, Louis-Pierre d'Hozier écrit en 1764 qu'il s'appuie sur une " Histoire de la principale noblesse de Provence, imprimée à Aix en 1719, article de cette Famille, fol. 137.", plus bas sur "un mémoire de la famille".

Notes et références